Zecca est un mot italien et africain qui peut faire référence à :
 La Zecca était en Italie l'officine où l'on frappait les monnaies.
 La Zecca de Venise est l'hôtel des monnaies de la Sérénissime République.

Étymologie 

Zecca est un patronyle italien, hypocoristique dialectal par aphérèse du prénom italien Francesco (François), d'abord réduit aux contractions Cesco et Cecco. 

Par ailleurs, on ne peut exclure que Zecca provient du terme zecchino, nom que donnent les parents pour indiquer que leur enfant est d'une immense valeur, tout comme l'or. En effet, zecca est un mot italien qui signifie « hôtel des Monnaies » (bâtiment où l’on frappe des médailles ou de la monnaie), et par extension « monnaie », au sens ancien quand les pièces étaient en or.
Par ailleurs, Zecca peut aussi faire référence au mot italien zecca (fpl zecche), la tique.

Patronyme 

 Ferdinand Zecca (1864-1947), réalisateur, producteur, acteur et scénariste français, concurrent en son temps de Georges Méliès.
 Jean-Michel Zecca (1968-), animateur belge de télévision.

Toponyme 

 Zecca, une commune du Burkina Faso.

Variantes 
Le patronyme Zecca possède plusieurs variantes :
 Zecchi, Zecchin, , Zecchino et Zeccoli.

Autres
 Zecchino d'Oro, festival de chant international pour les enfants.

Références 

Patronyme italien